Максим Ви́кторов:
 Викторов, Максим Валерьевич (род. 1972) — российский общественный деятель, юрист, меценат.
 Викторов, Максим Ювенальевич (род. 1974) — российский и хорватский хоккеист, тренер.